

Patronyme

Personnalités 
 Aaron Olsen, (1978-), coureur cycliste américain.
 Ambrose Olsen (1985-2010), mannequin américain. 
 Andreas Lava Olsen (1987-), footballeur féroïen.
 Ashley Olsen (1986-), une des deux sœurs Olsen, actrice américaine.
 Ben Olsen (1977-), footballeur américain.
 Dana Olsen (19?-), scénariste, acteur et producteur américain.
 Danny Olsen (1985-), footballeur international danois.
 Dawn Olsen (1966?-), joueuse de squash représentant Hong Kong.
 Dorothy Olsen (1916-2019), pilote d'avion américaine et membre des WASP.
 Dylan Olsen (1991-), joueur canadien de hockey sur glace.
 Egil Olsen (1942-), joueur, puis entraîneur norvégien de football.
 
 Elizabeth Olsen (1989-), actrice américaine, sœur cadette de Mary-Kate et Ashley Olsen.
 Eric Christian Olsen (1977-), acteur américain.
 Erling Olsen (1927-2011), homme politique danois.
 Frode Olsen (1957-), footballeur norvégien.
 Greg Olsen (1985-), joueur américain de football américain.
 Gregory Olsen (1945-), troisième touriste de l'espace.
 Iver Olsen (1904–1960), financier américain.
 Jesper Olsen (1961-), footballeur danois.
 Joachim Olsen (1977-), athlète danois spécialiste du lancer du poids.
 Jon Olsen (1969-), nageur américain.
 John Olsen (1928-), peintre australien.
 John Olsen (1945-), homme politique australien, ancien Premier Ministre.
 Justin Olsen (1987-), bobeur américain.
 Jussi Adler-Olsen (né Carl Valdemar Jussi Adler-Olsen) (1950-), écrivain danois. 
 Kaj Allan Olsen (1927-), coureur cycliste danois.
 Keith Olsen (1945-2020), producteur américain de musique.
 Ken Olsen (1926-2011), ingénieur américain.
 Lars Olsen (1961-), footballeur danois.
  (1981-), footballeur norvégien.
 Maria Olsen (1966-), actrice et productrice sud-africaine.
 Mary-Kate Olsen (1986-), une des deux sœurs Olsen, actrice américaine.
 Merlin Olsen (1940-2010), joueur de football américain.
 Moroni Olsen (1889-1954), acteur américain.
 Morten Olsen (1949-), footballeur danois.
 Morten Olsen (1984-), handballeur danois.
 Morten Harry Olsen (1960-), écrivain norvégien, auteur de roman policier.
 Olaf Nikolas Olsen (1794–1848), cartographe danois.
 Ole Olsen (1892-1963), acteur américain.
 Ole Olsen (1850-1927), compositeur et musicien norvégien.
 Ole Lilloe-Olsen (1883-1940), tireur sportif norvégien.
 Olsen Brothers, groupe pop-rock danois.
Orpheline Olsen (1846-1910), pianiste danoise.
 Oskar Olsen (1897-1956), patineur de vitesse norvégien.
 Otto Olsen (1884-1953), tireur sportif norvégien.
  (1952-), économiste norvégien, gouverneur de la Norges Bank depuis 2011.
 Patrick Olsen (1994-), footballeur danois.
 Per Olsen (1932-2013), skieur nordique norvégien.
 
 Petter Furuseth Olsen (1978-), footballeur norvégien.
 Regine Olsen (1822–1904), danoise inspiratrice du philosophe Søren Kierkegaard. 
 Rolf Olsen (1919-1998), réalisateur, scénariste et acteur autrichien.
 Roque Olsen (1925-1992), joueur et entraîneur argentin de football.
 Scott Olsen (1984-), joueur américain de baseball.
 Shallon Olsen (2000-), gymnaste artistique canadienne.
 Stig Olsen (1969-), joueur de squash norvégien.
 Svend Olsen (1908-1980), haltérophile danois.
 T.V. Olsen (1932-1993), écrivain américain d'origine norvégienne, auteur de roman western.
 Tillie Olsen (1912-2007), écrivain américain.
 Tore Strand Olsen (1970-), auteur de bande dessinée norvégien.
Zoe Ann Olsen-Jensen (1931-), plongeuse américaine.

Personnage fictif 
 Jimmy Olsen, personnage fictif de l'univers de Superman.

Signification 
 "Fils de " : patronyme formé de Ol(e) (prénom scandinave) + sen, c'est-à-dire "fils" en dano-norvégien (anglais: son; allemand: sohn). L'équivalent suédois de ce patronyme est "". Les patronymes scandinaves Olsen et Olsson ont parfois été anglicisés dans les pays anglophones en "Olson".

Autres 
 Olsen, entreprise allemande de prêt-à-porter féminin.
 Olsen and Johnson, duo d'acteurs américains

Voir aussi 
 Ölsen

Homonymie de patronyme danois
Homonymie de patronyme norvégien